Maven steht für:

 Apache Maven, ein auf Java basierendes Build-Management-Tool
 Max Maven (1950–2022), US-amerikanischer Zauberkünstler

MAVEN steht als Abkürzung für:
 MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), eine 2013 gestartete Marsmission der NASA

Abkürzung